Todd Woodbridge e Arantxa Sánchez Vicario hanno battuto in finale Bryan Shelton e Lori McNeil 6-2, 6-3.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Jana Novotná (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Arantxa Sánchez Vicario (Campioni)
 Cyril Suk /  Larisa Neiland (semifinali)
 Mark Woodforde /  Nicole Bradtke (semifinali)
 Kelly Jones /  Gigi Fernández (secondo turno)
 Tom Nijssen /  Manon Bollegraf (semifinali)
 Glenn Michibata /  Jill Hetherington (quarti di finale)
 Rick Leach /  Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)

 Todd Witsken /  Katrina Adams (terzo turno)
 Steve DeVries /  Patty Fendick (terzo turno)
 Piet Norval /  Sandy Collins (secondo turno)
 David Macpherson /  Mercedes Paz (terzo turno)
 Mark Kratzmann /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Laurie Warder /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Danie Visser /  Elna Reinach (secondo turno)
 Byron Talbot /  Isabelle Demongeot (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1992